Nagy László
 Nagy László (1776–1836) ügyvéd
 Nagy László (1803–1872) táborszernagy
 Nagy László (1816–1875) gimnáziumi igazgató-tanár, királyi tanácsos, megyei tanfelügyelő, tankönyvíró, pedagógus
 Nagy László (1833–1862) ügyvéd
 Nagy László (1836–1893) református lelkész, egyházmegyei esperes, megyebizottsági tag, zsinati tag
 Nagy László (1838–?) iskolaigazgató, főiskolai tanár
 Nagy László (1857–1931) pedagógus, pszichológus
 Nagy László (1862–1937) honvéd százados, alezredes, tanár
 Nagy László (1871–1933) hitelintézeti igazgató
 Nagy László (1888–1969) politikus, országgyűlési képviselő 1947 és 1949 között (Demokrata Néppárt)
 Nagy László (galánthai 1888–?) jogász, diplomata, követ
 Nagy László (1889–?) labdarúgó-játékvezető
 Nagy László (1904–1978) régész, néprajzkutató, könyvtáros
 Nagy László (1914–2005) jogtudós
 Nagy László (1915–?) Ara Jeretzian asszisztense
 Nagy László (1921–2009) újságíró, cserkészvezető
 Nagy László (1924–1970) fizikus
 Nagy László (1924–1995) gépészmérnök, a Cukoripar Vállalatok Trösztjének vezérigazgatója
 Nagy László (1925–1978) költő, műfordító
 Nagy László (1926–1998) református lelkész, főkönyvtáros, lapszerkesztő
 Nagy László (1927–) történész
 Nagy László (1927–2005) műkorcsolyázó
 Nagy László (1930–) világbajnok kajakozó, edző, sportvezető
 Nagy László (1931–2004) kajakozó, edző
 Nagy László (1931–1987) fizika- és matematikatanár, villamosmérnök
 Nagy László (1932–1998) orvos, OGYI
 Nagy László (1934–2014) bánhidai plébános
 Nagy László (1936–) néprajzi író, helytörténész
 Nagy László (1942–) vitorlázó
 Nagy László (1944–2019) természetvédő, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Pro Natura Díjas természetvédelmi őrkerület-vezetője
 Nagy László (1947–) ökölvívó, edző
 Nagy László (1947–2011) közgazdász, röplabdaedző
 Nagy László (1948–) színigazgató, kulturális menedzser
 Nagy László (1949–) olimpiai bajnok labdarúgó, edző
 Nagy László (1950–) kajakedző
 Nagy László (1954–) tekéző
 Nagy László (1957–) tekvandózó
 Nagy László (1965–) evezős
 Nagy László (1961–) atomfizikus, az MTA külső tagja
 Nagy László (1966–) biokémikus, az MTA tagja
 Nagy László (1970–2007) bűnöző, a móri bankrablás egyik elkövetője
 Nagy László (1974–) labdarúgó (Békéscsaba, Kispest-Honvéd, Tiszakécske)
 Nagy László (1980–) labdarúgó (Győri ETO, Haladás, Vasas)
 Nagy László (1981–) kézilabdázó
 Nagy László (1982) énekes, gitáros zeneszerző (művészneve: Nagy Laci Gitano)
 Nagy László (1983–) politikus, 2006 és 2010 között országgyűlési képviselő (MSZP)
 Nagy László a Jedlik Ányos Társaság főtitkára
 Nagy László dobos
 Nagy László jogász, a Tolna Megyei Bíróság kollégiumvezetője
 Nagy László a Sportegyesületek Országos Szövetsége alelnöke
 Nagy László (?-2019) aranydiplomás vegyészmérnök,  szabadalmi ügyvivő, Gaudi-Nagy Tamás édesapja 

hasonló nevűek
 Nagy László Mihály (1957–2019) író, újságíró
 B. Nagy László (1927–1973) újságíró, filmkritikus
 B. Nagy László (1958–) politikus, agrármérnök, 2010-től országgyűlési képviselő (Fidesz)
 J. Nagy László (1945) magyar történész
 Koldus Nagy László, vagy K. Nagy László (1947–) színművész
 P. Nagy László (1955–) labdarúgó (Tatabánya), edző
 Perecsényi Nagy László (1771–1827) szolgabíró, újságíró, költő
 Szelestei Nagy László (Szelestei N., 1947–) irodalomtörténész, egyetemi dékán

Jegyzetek